Swasey ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Swasey (1846–1937), US-amerikanischer Erfinder, Geschäftsmann und Astronom
 John Swasey (* 1964), US-amerikanischer Synchronsprecher
 John P. Swasey (1839–1928), US-amerikanischer Politiker

Swasey bezeichnet außerdem:

 Swasey (Mondkrater), benannt nach Ambrose Swasey
 (992) Swasey, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 USS Swasey (DE-248), einen Geleitzerstörer der US-Marine
 USS Swasey (DD-273), einen Zerstörer der US-Marine